El nombre de Ingeborg de Dinamarca puede referirse a varias nobles danesas.

 Las princesas:
 Ingeborg de Dinamarca (1175 - 1236), reina de Francia, consorte de Felipe II.
 Ingeborg Eriksdatter (1244 - 1287), reina de Noruega, consorte de Magnus VI.
 Ingeborg de Dinamarca (1878 - 1958), princesa de Suecia, esposa del príncipe Carlos de Suecia.

 La reina consorte de Dinamarca:
 Ingeborg Magnusdotter de Suecia (ca 1279 - 1319), consorte de Erik VI.